Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 2008 in Pune in Indien statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Zhang Nan/Lu Lu (Finale)
  Kim Gi-jung/Eom Hye-won (Halbfinale)
  Kim Ki-eung/Lee Se-rang (4. Runde)
  Chai Biao/Xie Jing (Champion)
  Mak Hee Chun/Vivian Hoo Kah Mun (Halbfinale)
  Teo Kok Siang/Sannatasah Saniru (4. Runde)
  Chou Tien-chen/Chiang Kai-hsin (4. Runde)
  Choi Young-woo/Jung Kyung-eun (Viertelfinale)
  Lu Hsin-Hao/Peng Hsiao-Chu (3. Runde)
  Jacco Arends/Selena Piek (Viertelfinale)
  Kim Dae-eun/Choi Hye-in (Viertelfinale)
  Wong Wing Ki/Tse Ying Suet (4. Runde)
  Sylvain Grosjean/Marion Luttmann (2. Runde)
  Ben Stawski/Lauren Smith (4. Runde)
  Maneepong Jongjit/Rodjana Chuthabunditkul (4. Runde)
  Naomasa Senkyo/Misaki Matsutomo (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Weltmeisterschaft 2008